Kénédougou bezeichnet:

 ein früheres Königreich in Westafrika, siehe Königreich Kenedugu
 eine Provinz in Burkina Faso, siehe Kénédougou (Provinz)